Бронтозавр (Brontosaurus) — вид ящеротазових динозаврів родини Диплодокові (Diplodocidae).

Назва 
Назва роду означає «громовий ящер» (від грецького βροντή, бронте = грім + σαυρος, sauros = ящірка).

Статус роду 
Рід названий його першовідкривачем Отніїлом Чарльзом Маршем в 1879 році. У 1903 році його типовий вид Brontosaurus excelsus був класифікований як Apatosaurus excelsus, а рід Brontosaurus став молодшим синонімом Apatosaurus. Проте, широке дослідження, що було опубліковано в 2015 році спільною командою дослідників з Англії та Португалії показало, що бронтозавр є дійсним родом зауроподів, відмінним від апатозавра. Проте, не всі палеонтологи згідні на цей поділ. У тому ж дослідженні оголошено два додаткових види Brontosaurus parvus та Brontosaurus yahnahpin, які відносились до роду Апатозавр.

Опис 
Бронтозавр жив у кінці юрського періоду (155—152 млн років тому). Скам'янілості знайдені у відкладеннях формування Морісон у штатах Вайомінг та Юта у США. Бронтозавр був великим рослиноїдним динозавром, з довгою шиєю та з довгим, батігоподібним хвостом. Передні кінцівки були трохи коротше задніх кінцівок. Найбільший вид, B. excelsus , важив до 15 тонн і сягав до 22 м завдовжки від голови до хвоста. Череп бронтозавра не було знайдено, але, ймовірно, схожий на череп тісно пов'язаного апатозавра.

Класифікація 
Філогенічна кладограма у середині родини Diplodocidae за Tschopp, Mateus, and Benson (2015):

Вплив на культуру 
На честь цього роду названо астероїд.

Посилання 
 The Brontosaurus is Back — Author Interview 
 Brontosaurus is back! Brontosaurus is a unique genus after all  bei sciencedaily
 Der Brontosaurus kehrt zurück. Neue Studie belegt: Die Ikone der Langhalssaurier ist doch eine eigene Gattung  bei scinexx
 Brontosaurus: Paleontologists Resurrect Forgotten Dinosaur Genus  bei sci-news

Диплодокові
Динозаври юрського періоду
Динозаври Північної Америки
Вимерлі тварини, описані 1879